You Gotta Fight for Your Right to Feel Alright är David Lindhs debutskiva, utgiven 14 oktober 2002.

Låtlista 
"Strangers Pass Your Way"
"Chatterbox"
"Crush"
"Don't Ask, Don't Confess"
"Heartattack"
"Space"
"Getting Physical"
"Glad I Found You"
"Fallin' on Hard Times"
"First I'm Gonna Pray Then I'm Gonna"
"If the Morning Comes"

Musikalbum 2002
Svenska debutalbum